GYA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guayaramerín (Bolivia)